Enceladus – księżyc Saturna
 Enceladus (Enkelados) – w mitologii greckiej jeden z gigantów
 Enceladus (Enkelados) – w mitologii greckiej syn Ajgyptosa, mąż jednej z Danaid
 USS „Enceladus” (AK-80) – okręt zaopatrzeniowy US Navy

Zobacz też 
 Chaetodon enceladus (pensetnik dwuoki, Chelmon rostratus) – gatunek ryby z rodziny chetonikowatych